Никола́й Семёнов:
 Семёнов, Николай Анатольевич (1918—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Николай Васильевич (1860—1925) — русский художник.
 Семёнов, Николай Георгиевич (1899—1969) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Семёнов, Николай Григорьевич (1874—1938) — русский и советский военный деятель, комдив.
 
 Семёнов, Николай Константинович (1902—1982) — советский организатор кинопроизводства, критик.
 Семёнов, Николай Максимович (1921—2006) — советский шахтёр-рационализатор производства в системе угольной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Николай Михайлович (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 
 Семёнов, Николай Никонович (1896—1988) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Семёнов, Николай Петрович (1823—1904) — русский государственный деятель, сенатор, писатель и переводчик.
 Семёнов, Николай Семёнович (1930—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Николай Фёдорович (1904—1980) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.